Шмойлово — название нескольких населённых пунктов:
 Шмойлово (Нижегородская область) — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Шмойлово (Псковская область) — деревня в Порховском районе Псковской области.